Полито () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Полито, Джон (1950—2016) — американский актёр кино и телевидения.
 Полито, Сол (1892—1960) — американский кинооператор итальянского происхождения.
 См. также 
 Политов